Tschernetschtschyna (; ) ist ein Dorf im Norden der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit etwa 1000 Einwohnern (2001).

Geographie 
Das Dorf Tschernetschtschyna liegt am rechten Ufer des Flusses Saplawka () und des Dnepr-Donbass-Kanals. Stromaufwärts des Flusses liegt das Dorf Mussijenkowe (), am gegenüberliegenden Ufer das Dorf Hupaliwka.

Geschichte 
Im Jahr 1886 war die Siedlung Nekhvoroshchanska Chernechchyna das Zentrum der Wolost Tschernetschtschyna des Bezirks Nowomoskowsk. Im Dorf lebten 3224 Menschen, es gab 620 Gebäude, einen Gemeinderat, eine orthodoxe Kirche sowie 4 Jahrmärkte im Jahr.

Am 22. Dezember 2019 wurde die vereinigte Landgemeinde des Dorfes Tschernetschtschyna gegründet.

Weblinks 
  Webseite zur Gründung der Gemeinde Tschernetschtschyna (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Mahdalyniwka